

Райвс — місто, штат Теннессі
 Райвс — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Рив ()